Ржевський (), жіноча форма Ржевська () — російське дворянське прізвище. Відомі носії:
 Поручик Ржевський — вигаданий персонаж

 Антоніна Ржевська — російська художниця

Російські прізвища